Аттапы () — город в Лаосе. Административный центр провинции Аттапы.

Город находится в малонаселённой местности и расположен в долине на высоте 93 метров над уровнем моря.

Города Лаоса